SMD est un code signifiant :
 Smith Field, Fort Wayne, Indiana, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports

SMD, sigle composé des trois lettres S, M et D, peut faire référence à :
 Syndrome myélodysplasique, une maladie de la moëlle osseuse ;
 Storage Module Device, un type de disque dur ;
 Surface Mounted Device, ou "Composant Monté en Surface" (CMS), composant électronique soudé à la surface d'un circuit imprimé ;
 Simian Mobile Disco, groupe anglais de musique électronique ;
 Service Mapping Description dans un web service ;
 Sonnenschein, Mantel, Debreu, Le théorème SMD ;
 Seine et Marne Developpement ;
 Super Mégadrive, console de jeux vidéo ;
 Soutien pour le Maintien à Domicile.